Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada na estimativa de 2021 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com  de habitantes (7,02% da população brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com 2,9 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com aproximadamente 624 mil, Vitória da Conquista com mais de 343 mil, Camaçari com 309 mil e Juazeiro com mais de 219 mil pessoas. No final da lista aparecem Catolândia e Maetinga com 3,6 mil e 2,3 mil habitantes, respectivamente.

Em comparação com a estimativa anterior de 2020, a população do estado aumentou em  habitantes (crescimento de 0,37%).  266 municípios (63,79%) tiveram ganho populacional, enquanto 151 (36,21%) perderam população.

Estão listados todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da mais habitada. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com a estimativa de 2020.

Municípios 

Populacao
Populacao
Bahia
2020 na Bahia